Anchoviella är ett släkte av fiskar. Anchoviella ingår i familjen Engraulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sillartade fiskar
Anchoviella